Elitserien i ishockey 2010/2011 blev AIK Ishockeys 26:e säsong i Elitserien i ishockey. Elitserien 2010/2011 blev också AIK:s första säsong i Elitserien sedan säsongen 2001/2002.

Inför säsongen

Kvalserien

Silly Season 
Alla datum är från 2010.
 20 april:
 Josh MacNevin skriver på ett ettårskontrakt.
 Patric Blomdahl skriver på ett tvåårskontrakt.
 Daniel Bång förlänger.
 Christian Sandberg förlänger.

 21 april:
 Victor Ahlström förlänger.
 Oscar Ahlström förlänger.
 Stefan Johansson förlänger.
 Johan Andersson skriver på ett ettårskontrakt.

 22 april:
 Mikael Österberg förlänger.
 Fredrik Carlsson förlänger.

 23 april:
 Daniel Rudslätt skriver på ett tvåårskontrakt.
 Jonas Liwing förlänger.

 27 april:
 Christopher Heino-Lindberg förlänger.
 Tobias Ericsson förlänger.
 Mattias Beck förlänger.

 28 april:
 Richard Gynge förlänger.

 30 april:
 Oscar Steen skriver på ett ettårskontrakt.

 3 maj:
 Viktor Fasth skriver på ett ettårskontrakt.

 6 maj:
 David Engblom förlänger.

 17 maj:
 Dick Tärnström förlänger genom att skriva på ett tvåårskontrakt.

 19 maj:
 Peter Nolander skriver på ett ettårskontrakt.

 16 juni:
 Johannes Salmonsson skriver på ett ettårskontrakt.

Transaktioner

Laguppställning

Juniorspelare 
 Andreas Dahlström (center)
 Filip Olsson (back)
 Joakim Nordström (center)
 Niklas Lundström (målvakt)
 Patrik Nemeth (back)

Grundserien

Matcher

Tabell

Slutspel

Referenser 

AIK Ishockeys säsonger
Ishockeysäsongen 2010/2011 efter lag
Sport i Sverige 2010
Sport i Sverige 2011